La Marina militare cipriota () è la marina militare delle forze armate cipriote.

Forze armate cipriote